Partia Konserwatywna (Wielka Brytania)
 Konserwatywna Partia Kanady
 Progresywno-Konserwatywna Partia Kanady
 Partia Konserwatywna (Polska)
 Partia Konserwatywna (Bułgaria)